Спя́щая краса́вица — сказка.

 «Спящая красавица» — традиционная европейская сказка, впервые опубликованная Шарлем Перро (1697). Её интерпретации:  
 В театре 
 «» — опера Карафа ди Колобрано по либретто Эжена де Планара (1825). 
 «Спящая красавица» — балет Фердинана Герольда по либретто Эжена Скриба в постановке Жан-Пьера Омера (Парижская опера, 1829).
 «Спящая красавица» — балет Петра Чайковского (1889, op. 66) по либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа в постановке Мариуса Петипа (Мариинский театр, 1890).  
 «Спящая красавица» — фильм-балет Аполлинария Дудко и Константина Сергеева, в главных партиях — Алла Сизова и Юрий Соловьёв («Ленфильм», 1964).
 «» — опера Энгельберта Хумпердинка (1902).
 «Спящая красавица» — мюзикл Вадима Тура по произведениям Василия Жуковского (2017).

 В кинематографе
 «Спящая красавица» — немой короткометражный фильм Люсьена Нонге и Фернана Зекка (1902).
 «» — немой фильм Пауля Лени (Германия, 1917).
 «Спящая красавица» — фильм Георгия и Сергея Васильевых (СССР, 1930).
 «» — фильм Луиджи Кьярини с Луизой Ферида в главной роли (Италия, 1942).
 «» — фильм-сказка Фрица Геншова (ФРГ, 1955).
 «» — фильм-сказка Вальтера Бека (ГДР, 1971).
 «» — музыкальный фильм (США—Израиль, 1987). 
 «» — фильм-сказка Станислава Парницкого (Германия—Чехословакия, 1990).
 «» — фильм-сказка Аренда Агте (Германия, 2008).
 «» — фильм-сказка Оливера Дикманна (Германия, 2009).
 «Спящая красавица» — телевизионный фильм Катрин Брейя (Франция, 2010).
 «Спящая красавица» — художественный фильм Джулии Ли (Австралия, 2011).
 «Спящая красавица» — драма Марко Беллоккьо (Италия, 2012). 

 В мультипликации
 «Спящая красавица» — рисованный мультипликационный фильм студии Уолта Диснея (США, 1959). 
 «» — мультипликационный фильм Тосиюки Такаси (Япония—США, 1995). 
 «Спящая красавица бабушки О’Гримм» — мультипликационный фильм Ники Фелана (Ирландия, 2008).

 В литературе
 «Спящая красавица» — трилогия Энн Райс, опубликованная под псевдонимом А. Н. Рокелор (1983—1985).

 Другое
 Спящая красавица — одно из названий галактики M64.
 «Спящая красавица» — моторизованное ныряющее каноэ, миниатюрная подводная лодка времён Второй мировой войны.

См. также 
 
 Парадокс спящей красавицы
 Синдром спящей красавицы
 Ломбардо, Розалия по прозвищу «Спящая красавица»